Юрий Иванович Николаев:
 Николаев, Юрий Иванович (1909—1973) — генерал-майор Советской Армии, участник Великой Отечественной войны.
 Николаев, Юрий Иванович (1935—1981) — советский поэт и журналист, отец певца, поэта и композитора Игоря Николаева.